María Teresa de Austria-Este (en alemán, Maria Theresia von  Österreich-Este; Brno, 2 de julio de 1849 - Wildenwart, 3 de febrero de 1919) fue la única hija del archiduque Fernando Carlos de Austria-Este y la primogénita de su esposa, la archiduquesa Isabel Francisca de Austria. Fue además pretendiente jacobita al trono de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Francia, así como la última reina consorte de Baviera.

Sus abuelos por vía paterna fueron el duque Francisco IV de Módena y la princesa María Beatriz Victoria de Saboya, y sus abuelos por vía materna fueron el archiduque José Antonio de Austria, palatino de Hungría y fundador de la rama húngara de la Casa de Habsburgo-Lorena, y de su tercera esposa, la duquesa María Dorotea de Wurtemberg.

Biografía 
El 15 de diciembre de 1849, cuando ella solo tenía cinco meses de edad, su padre el archiduque Fernando Carlos murió de fiebre tifoidea. María Teresa fue criada por su madre, la archiduquesa Isabel Francisca, quien en 1854 contrajo segundas nupcias con el archiduque Carlos Fernando de Austria (1818-1874), con quien tuvo seis hijos. También estaba bajo la tutela de su tío, el duque Francisco V, el último duque de Módena.

A través de su madre, María Teresa era media hermana de la archiduquesa María Cristina de Austria, segunda esposa del rey Alfonso XII de España; también era prima hermana de la princesa Estefanía de Bélgica, princesa heredera de Austria; y de la princesa Clementina de Bélgica, princesa Napoleón; y de la archiduquesa María Dorotea de Austria, duquesa de Orleans.

Matrimonio 
María Teresa conoció al príncipe Luis de Baviera,  durante una visita de Luis en Pentecostés a Austria, para asistir al entierro de la archiduquesa Matilde de Austria-Teschen, que era su prima y amiga de María Teresa, en representación del rey Luis II de Baviera en 1867, se enamoraron y decidieron casarse, decisión que inicialmente enfureció al emperador y a su tío Francisco V, que habían deseado que ella se casara con el gran duque Fernando IV de Toscana, tanta fue su indignación que el padre de Luis, el futuro príncipe regente Leopoldo de Baviera viajó a Salzburgo en agosto a reunirse con él.

El compromiso oficial finalmente tuvo lugar el 22 de octubre de 1867 en el castillo de Seelowitz en Moravia. El castillo, más el castillo de Sárvár en el oeste de Hungría entre el lago Neusiedl y el lago Balaton, un molino en Pornopat, trajo a la novia al matrimonio junto con dinero como dote. Tras el compromiso, la pareja vivió en el Palacio Modena de Viena hasta el 20 de noviembre. A finales de noviembre de 1867, mientras el novio regresaba a Múnich, la novia viajó con su madre a Praga y Brno, donde conoció al abuelo materno de su futuro esposo, el depuesto Gran Duque Leopoldo II de Toscana y a su segunda esposa, María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias.

El 20 de febrero de 1868, se casaron en la Iglesia de los Agustinos de Viena, en presencia del emperador Francisco José. El obispo de Brno, Antonio Ernesto von Schaffgotsch, que ya había dado el bautismo, la primera comunión y la confirmación a María Teresa, también realizó el matrimonio. Las celebraciones ya habían comenzado ocho días antes de la boda. El testigo principal fue el conde Antonio Schaffgotsch, justo el que bautizó a la nueva princesa María Teresa de Baviera. El estado nupcial se exhibió públicamente en el palacio del archiduque Alberto en el bastión agustino y encanto a toda Viena. La pareja tenía previsto mudarse a la Múnich el 22 de febrero de 1868, pero no se celebraron festividades debido a la muerte de Luis I de Baviera y la reina madre María de Prusia estaba gravemente enferma. Frente a la residencia , los príncipes y princesas saludaron a la pareja, que inmediatamente se acercó al lecho de la reina madre. Después de eso, María Teresa y Luis se mudaron al Palais Leuchtenberg en Odeonsplatz.

Después de la boda, María Teresa pasó la mayor parte del tiempo en criar a sus hijos. La pareja vivía una vida humilde a pesar del gran futuro que probablemente les esperaba, ya que ambos se convertirán en el rey y la reina de Baviera en el futuro. Sin sueldo oficial de la Casa Real, la familia vivía sobre todo en sus fincas en Leutstetten al sur de Múnich, en donde María Teresa tuvo su famoso jardín de rosas.

Como reina consorte de Baviera 
María Teresa se convirtió en reina consorte de Baviera el 5 de noviembre de 1913, cuando el príncipe regente proclamó rey de Baviera a su marido bajo el nombre de Luis III, en lugar de él, ya que habían declarado loco a su primo, el rey Otón I de Baviera. Se convirtió en la primera reina católica de Baviera desde que Baviera se convirtió en un reino en 1806. María Teresa hablaba el alemán, húngaro, checo, francés e italiano. En 1914, ella realizó grandes fiestas por su boda real con Luis y apareció con su cónyuge para anunciar la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, fue una gran patriota y también apoyó a la monarquía de los Habsburgo. Animó a las mujeres de Baviera para apoyar a los soldados, proporcionando comida y ropa para ellos, tomando fama de heroína legendaria y visitando a soldados heridos.

Exilio y muerte 
En la noche del 7 de noviembre de 1918, Kurt Eisner declaró a Luis III depuesto y proclamó el Estado Libre de Baviera. Tras manifestaciones masivas en Múnich, la familia real huyó al castillo de Wildenwart. Mientras el rey se dirigía a Anif después de una corta estancia y las princesas Hildegarda, Gundelinda y Wiltrudis encontraban refugio con los granjeros en Chiemgau, la reina María Teresa, gravemente enferma, se quedó con la princesa Helmtrudis en el castillo antes de que el antiguo rey regresara. Posteriormente huyeron a Austria, desde donde se mudaron a Liechtenstein y Suiza, regresando a Baviera poco después.

Una alegría para la familia en esos momentos fue el compromiso de Gundelinda el 24 de noviembre de 1918 con el conde Juan Jorge de Preysing-Lichtenegg-Moos. La boda estuvo prevista para el 3 de febrero de 1919, pero tuvo que posponerse porque el estado de salud de la ex reina se deterioró repentinamente y falleció ese mismo día. Fue enterrada momentáneamente en la capilla del castillo. 

Su viudo, Luis III, murió en octubre de 1921 en Hungría. Dos semanas después, sus restos fueron trasladados a la capilla del castillo donde ambos ataúdes estuvieron unos días. El 5 de noviembre fueron trasladados a la cripta de la familia real, en la Catedral de Nuestra Señora de Múnich. Después de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia inferior de la Catedral de Mujeres de Múnich fue rediseñada por el cardenal Faulhaber. Los ataúdes enterrados allí se transfirieron a nuevos nichos de pared y se tapiaron detrás de losas de tumbas.

Descendencia 
Los reyes de Baviera tuvieron un matrimonio feliz, en el cual tuvieron trece hijos, los cuales todos se casaron con miembros de la realeza y nobleza europea. Por ello no es extraño encontrar descendencia de María Teresa y Luis III de Baviera en diversas casas reales:

 Ruperto (1869-1955), príncipe heredero de Baviera. Se casó en primeras nupcias con la duquesa María Gabriela en Baviera (1878-1912); con descendencia. Tras enviudar de esta, contrajo segundas nupcias con la princesa Antonia de Luxemburgo (1899-1954); con descendencia.
 Adelgunda María (1870-1958), princesa de Baviera. Se casó con el príncipe Guillermo de Hohenzollern-Sigmaringen (1864-1927); sin descendencia.
 María Luisa Teresa (1872-1954), princesa de Baviera. Se casó con el príncipe Fernando de Borbón-Dos Sicilias (1869-1960); con descendencia.
 Carlos (1874-1927), príncipe de Baviera. Soltero y sin descendencia.
 Francisco María (1875-1957), príncipe de Baviera. Se casó con la princesa Isabel Antonia de Croÿ (1890-1982); con descendencia.
 Matilde (1877-1906), princesa de Baviera. Se casó con el príncipe Luis Gastón de Sajonia-Coburgo-Gotha (1870-1942); con descendencia.
 Wolfgang (1879-1895), príncipe de Baviera. Murió joven.
 Hildegarda (1881-1948), princesa de Baviera. Soltera y sin descendencia.
 Notburga (1883), princesa de Baviera. Murió en la infancia.
 Wiltrudis (1884-1975), princesa de Baviera. Se casó con el príncipe Guillermo de Urach (1864-1928), futuro rey Mindaugas II de Lituania; sin descendencia.
 Helmtrudis (1886-1977), princesa de Baviera. Soltera y sin descendencia.
 Dietlinda (1888-1889), princesa de Baviera. Murió en la infancia.
 Gundelinda (1891-1983), princesa de Baviera. Se casó con el conde Juan Jorge de Preysing-Lichtenegg-Moos (1887-1924); con descendencia.

Sucesión jacobita 
María Teresa era sobrina y heredera del duque Francisco V de Módena que había sido, hasta el momento de su muerte, el pretendiente jacobita y el legítimo heredero de los tronos del Reino de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Francia. Se convirtió en la heredera después de la muerte del duque en 1875. Ni ella ni ninguno de sus antepasados jacobitas desde 1807 persiguieron seriamente esta afirmación.

Fue la primera heredera general jacobita desde Jacobo Francisco Eduardo Estuardo (1688-1766), que podía (pero por su religión) que también ha afirmado ser un ciudadano nato de Gran Bretaña. Mientras que ella no nació en suelo británico, como Jacobo si había nacido, María Teresa era una descendiente de la princesa Sofía del Palatinado. 

Bajo los términos del Acta de Naturalización de Sofía de 1705, se le concedió la nacionalidad británica a los descendientes no católicos de Sofía (esta concesión fue modificada por leyes subsecuentes). Sin importar el lugar real de su nacimiento, a menos que fueran católicos (o como la Ley los llamó papistas). La Ley de 1705 no fue derogada hasta 1948, y en consecuencia María Teresa habría sido cubierta por sus disposiciones y era la legítima reina de Inglaterra.

Después de su muerte en 1919, su hijo primogénito, el príncipe heredero Ruperto de Baviera, heredó la reivindicación jacobita. Al igual que su madre, él y sus descendientes también se han abstenido de presionar sus demandas al trono británico.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 

 2 de julio de 1849-20 de febrero de 1868: Su Alteza Imperial y Real la archiduquesa María Teresa de Austria-Este.
 20 de febrero de 1868-11 de mayo de 1913: Su Alteza Imperial y Real la princesa María Teresa de Baviera.
 5 de noviembre de 1913-13 de noviembre de 1918: Su Majestad la reina de Baviera.
 13 de noviembre de 1918-3 de febrero de 1919: Su Majestad la reina María Teresa de Baviera.
 Jacobita, 20 de noviembre de 1875-3 de febrero de 1919: Su Majestad la reina de Inglaterra, Escocia e Irlanda.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas nacionales 
 5 de noviembre de 1913:  Gran maestre de la Orden de Santa Isabel ().
 5 de noviembre de 1913:  Gran maestre de la Orden de Teresa (Reino de Baviera).

Distinciones honoríficas extranjeras 
 Rosa de Oro de la Cristiandad ().
 10 de enero de 1865: Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. () 
 19 de abril de 1880: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)
 Dama gran cruz de la Orden de Isabel ().
 Medalla de segunda clase de la Cruz Roja de Prusia ().

Ancestros

Véase también 
 Casa de Habsburgo
 Casa de Wittelsbach
 Reina consorte de Baviera
 Jacobismo

Notas

Referencias

Bibliografía 
 Schad, Martha. Bayerns Königinnen. Regensburg: Friedrich Pustet, 1992. El capítulo sobre María Teresa contiene unas 75 páginas.
 Beckenbauer, Alfons. Ludwig III. von Bayern, 1845-1921, Ein König auf der Suche nach seinem Volk. Regensburg: Friedrich Pustet, 1987. Moderna biografía estándar sobre esposo de María Teresa.
 Glaser, Hubert. Ludwig III. König von Bayern: Skizzen aus seiner Lebensgeschichte. Prien: Verkerhrsverband Chiemsee, 1995. Un catálogo ilustrado de una exhibición que tuvo lugar en Wildenwart en 1995.

Enlaces externos 

 Mary IV and III (The Jacobite Heritage) (en inglés)

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Casa de Wittelsbach
Consortes reales de Baviera
Pretendientes jacobitas
Condecorados con la Rosa de Oro
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Grandes maestras de la Orden de Teresa
Casa de Austria-Este
Princesas de Módena
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel
Princesas de Baviera por matrimonio
Reinas consortes de la casa de Habsburgo-Lorena
Grandes maestres de la Orden de Santa Isabel
Nacidos en Brno